Mendham (borough) – città del New Jersey (USA)
Mendham (township) – città del New Jersey (USA)
Mendham – villaggio del Suffolk (Inghilterra)